

Sigle
 Dial Home Device – nell'universo di Stargate è un dispositivo tecnologico in grado di comandare il portale selezionando le coordinate del pianeta di destinazione

Codici 
 DHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Durham Downs (Australia)
 dhd – codice ISO 639-3 della lingua dhundari